Candlewood Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Candlewood Hill (Connecticut)	
 Candlewood Hill (Massachusetts)	
 Candlewood Hill (New Hampshire)	
 Candlewood Hill (New York)